Schwalbengraben ist ein Talname:

 Schwalbengraben (Föhresgraben), rechte Nebenbachschlucht zum Föhresgraben (zum Main) bei Kleinwallstadt, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Schwalbengraben (Isar), rechte Bachschlucht zur Isar nach Niederaichbach, Landkreis Landshut, Bayern; Geotop, siehe Liste der Geotope im Landkreis Landshut
 Schwalbengraben (Jagst), linke Bachschlucht zur Jagst nach Herbolzheim, Stadt Neudenau, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Schwalbenbach